PNH, sigle composé des trois lettres P, N et H, peut faire référence à :
 Police Nationale d'Haïti,
 Protéine non-histone, un type de protéine du noyau cellulaire,
 Aéroport international de Phnom Penh, au Cambodge, selon la liste des codes IATA des aéroports,
 Primate non humain
et aussi :
 Partido Nacional de Honduras, un parti politique du Honduras,
 Parelli Natural Horsemanship,
 Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria ou Hémoglobinurie paroxystique nocturne,

Code